Edit () — многозначный термин:

 Edit — немецкий литературный журнал, издаваемый в Лейпциге.
 EDIT (MS-DOS Editor) — текстовый редактор MS-DOS.
 Edit — альбом Марка Стюарта.
 edIT — американский диджей и продюсер.
 edit — обозначение для редактированного материала, например музыкального произведения (edit или ).

См. также 
 Эдит

Примечания